African Roots (album Lloyda Brevetta)
 African Roots (album Michaela Rose’a)

Zobacz też